Monfaucon – francuska miejscowość w regionie Akwitania
 Monfaucon – francuska miejscowość w regionie Midi-Pireneje